Лев Миро́нов:
 Миронов, Лев Григорьевич (1895—1938) — комиссар госбезопасности.
 Миронов, Лев Давыдович (1933—2006) — советский, российский дипломат.